Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukapada (Cibeunying Kidul), een plaats  in de stadsgemeente Kota Bandung in de provincie West-Java
 Sukapada (Pagerageung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java